

Села 
 Братське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Попельнастівська сільська громада
 Братське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада (в минулому — Петрівський район)